The Boy Is Mine ("il ragazzo è mio" in lingua inglese) può riferirsi a:

 The Boy Is Mine  – singolo di Brandy & Monica del 1998
 The Boy Is Mine  – album di Monica del 1998